Конный памятник верховному правителю Аргентины генералу Карлосу Мариа де Альвеару в Буэнос-Айресе () работы Антуана Эмиля Бурделя расположен на площади , рядом с  в самом центре района Реколета. Неподалёку находится также памятник его сыну Торкуато де Альвеару.

В 1912 году друг Антуана Бурделя аргентинский врач и коллекционер живописи и скульптуры Родольфо Алькорта предложил скульптору поучаствовать в объявленном властями Буэнос-Айреса конкурсе на проект памятника Карлосу де Альвеару. Выиграв конкурс и получив заказ 1 марта 1913, Бурдель работал над памятником более 10 лет. По условиям контракта, скульптор должен был закончить работу не позже июня 1915, однако этому помешала Первая мировая война. В 1925 году памятник был доставлен из Франции в Аргентину и установлен на своём нынешнем месте 12 октября 1926. Сам Бурдель считал памятник Альвеару одной из своих лучших работ.

Пятиметровая статуя генерала верхом на коне, выполненная в стилистике парадных конных памятников эпох Античности и Возрождения, установлена на четырнадцатиметровом пьедестале из розового гранита, имеющем площадь основания около 20 м². По углам постамента расположены четыре аллегорические бронзовые фигуры, символизирующие Силу, Свободу, Красноречие и Победу, созданные под влиянием древнегреческой скульптуры, а также Микеланджело. Фигуры отличаются друг от друга своими атрибутам: Сила держит в руке палицу, Свобода — виноградную лозу, Победа — меч, Красноречие изображено с открытым ртом и свитком в руке.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Le monument au Général Alvear - Musée Jardin Bourdelle  
 Cheval monumental du Monument équestre au général Alvear  
 Instituto Histórico Ciudad de Buenos Aires 

Альвеар, Карлос Мария де
Реколета (Буэнос-Айрес)
Семья Альвеар
Скульптуры Антуана Бурделя
Альвеар
Альвеар
Альвеар
Конные статуи
Антуан Бурдель
Скульптуры 1926 года
Появились в 1920-е годы в Аргентине